Franz Aigner – calciatore austriaco
Franz Aigner – sollevatore austriaco